

Aziende 
 Arve-Fahrzeugbau – azienda di carrozzerie tedesca

Geografia 
 Arve – fiume dell'Australia
 Arve – fiume della Francia e della Svizzera
 Valle dell'Arve – vallata della Francia

Onomastica 
 Arve – nome maschile norvegese